Jean-Pierre Duport peut désigner :
 Jean-Pierre Duport (1741–1818), violoncelliste français ;
 Jean-Pierre Duport (1749-1820), négociant d'origine savoyarde, né à Termignon (Duché de Savoie) ;
 Jean-Pierre Duport (1756-1822), négociant d'origine savoyarde, né à Faverges (Duché de Savoie) fils de Pierre (aubergiste à Faverges) et Jeanne Marie Rey ;
 Jean-Pierre Duport (1942-), préfet de région honoraire, membre de la Commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique créée par François Hollande en 2012 ;
 Jean-Pierre Duport-Lavillette (1957-1826), homme politique français.